Lucio Blanco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lucio Blanco, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Lucio Blanco, Guanajuato, León, 
 Lucio Blanco, Sinaloa, Salvador Alvarado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar